DTM steht für:
 DTM, seit 2000 ausgetragene Rennsportserie
 Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft, von 1984 bis 1995 ausgetragene Rennsportserie
 Deltamethrin ist ein Insektizid aus der Gruppe der Pyrethroide
 Deutsche Texte des Mittelalters, eine Editionsreihe mittelalterlicher Texte an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
 engl. Digital Terrain Model, siehe Digitales Höhenmodell
 engl. Demographic Transition Model, siehe Demografischer Übergang
 Deterministische Turing-Maschine, ein mathematisches Modell in der theoretischen Informatik, siehe Turingmaschine
 Device Type Manager, die gerätespezifische Komponente aus dem FDT/DTM-Konzept.
 Distance To Mate – Distanz (Zugzahl) zum Matt, Metrik bei Schach-Endspieldatenbanken
 Dual Transfer Mode – Eigenschaft eines 3G-GSM-Netzes (UMTS), Daten und Sprache parallel zu übertragen
 Document Table Model, eine Xalan-Java-Schnittstelle zu einem XML-Dokumentenmodell speziell für XPath und XSLT
 Deutsches Technikmuseum Berlin
 Deutsche Tichu-Meisterschaften, siehe Tichu
 Dynamic synchronous Transfer Mode, Netzwerktechnik mit garantierter Dienstgüte
 Dortmund (UN/LOCODE:DE-Code)
 Flughafen Dortmund (IATA-Code)

dtm steht für:
 Tomo Kan Dogon (ISO-639-3-Code), Dialekt von Dogon (Sprache) in der Region Mopti, Mali

Abkürzung